Рик:

Фамилия 
 Рик, Иоганн (1869—1946) — австрийский миколог, исследовавший флору грибов Бразилии.
 Рик, Николай Семёнович (ок. 1825—1888) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Рик, Татьяна Геннадиевна (род. 1967) — писательница.

Имя 
 Рик — уменьшительный вариант мужского имени Ричард.
 Рик Аллисон
 Рик Джордан
 Рик Флэр
 Росс, Рик
 Эстли, Рик

Аббревиатура 

 Райисполком, районный исполнительный комитет
 Российский институт культурологии
 Рога и Копыта

См. также 
 The Roman Imperial Coinage (RIC)
 Рык, Яков Иосифович (род. 1929) — советский и украинский скульптор.
 Рика
 Рики